Бестяхский наслег — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Бестяхский наслег — в Жиганском национальном эвенкийском районе Республики Саха (Якутия).
 Бестяхский наслег — в Хангаласском улусе Республики Саха (Якутия).